Morroni ist ein Familienname; zu dessen Trägern gehören

 Antero Morroni (†), italienischer Filmregisseur
 Perle Morroni (* 1997), französische Fußballspielerin